Liberatus ist der Familienname folgender Personen:

 Liberatus (Märtyrer), Abt und Märtyrer in Nordafrika (5. Jahrhundert)
 Liberatus (Monschau), Katakombenheiliger und Stadtpatron von Monschau
 Liberatus von Karthago, Diakon und christlicher Schriftsteller (6. Jahrhundert)
 Liberatus Sangu (* 1963), tansanischer Bischof

Siehe auch:
 Liberati
 Liberato